Hiëronymus Francken (I) (circa 1540–1610), een Zuid-Nederlandse kunstschilder uit de barokperiode
 Hiëronymus Francken (II) (1578–1623), een Zuid-Nederlandse kunstschilder uit de barokperiode, een neef van Hiëronymus I